Ozeanienmeisterschaft steht für:

 Badminton-Ozeanienmeisterschaft, Ozeanienmeisterschaften im Badminton
 Basketball-Ozeanienmeisterschaft, Ozeanienmeisterschaften im Basketball 
 Fußball-Ozeanienmeisterschaft, Ozeanienmeisterschaften im Fußball (Männer)
 Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen, Ozeanienmeisterschaften im Fußball (Frauen)
 Handball-Ozeanienmeisterschaft, Ozeanienmeisterschaften im Handball
 Judo-Ozeanienmeisterschaften, Ozeanienmeisterschaften im Judo
 Leichtathletik-Ozeanienmeisterschaften, Ozeanienmeisterschaften in der Leichtathletik
 Ringer-Ozeanienmeisterschaften, Ozeanienmeisterschaften im Ringen
 Tischtennis-Ozeanienmeisterschaft, Ozeanienmeisterschaft im Tischtennis